Без тебя.

Значения:
 «Без тебя» (Сенсиз) — романс, вокальная миниатюра, написанная в 1941 году композитором Узеиром Гаджибековым на слова Низами Гянджеви.
 Без тебя — мексиканская 90-серийная мелодрама 1997 года.
 Без тебя — украинская 16-серийная детективная драма 2021 года.
 Без тебя — песня группы «7Б» из альбома «Солнцу решать».
 Без тебя — песня группы «Альянс» из альбома «Хочу летать!».
 Без тебя — песня Стаса Михайлова.